Der Weg allen Fleisches ist der Titel folgender Filme:

 Der Weg alles Fleisches (Roman), Roman von Samuel Butler
 Der Weg allen Fleisches (1927), US-amerikanischer Stummfilm von Victor Fleming
 Der Weg allen Fleisches (1976), US-amerikanischer Film von Lewis John Carlino